Orestes může znamenat: 

Orestés, v řecké mytologii mykénský král, syn Agamemnóna a Klytaimnéstry
Orestés (prefekt), prefekt v Egyptě počátkem 5. století
Orestes (vojevůdce) († 476), diplomat, velitel římského vojska a otec Romula Augusta